Résultats détaillés du double mixte de tennis aux Jeux olympiques d'été de Londres. L'épreuve se déroule du  au .

Le double mixte n'avait plus été une épreuve officielle des Jeux olympiques depuis 1924.

Parcours

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2012
 Double dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2012
 Simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2012
 Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2012

Liens externes 
  Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis
  Site officiel du Comité international olympique

Navigation 

Tennis aux Jeux olympiques d'été de 2012
Jeux olympiques
Jeux olympiques
Double mixte de tennis aux Jeux olympiques